AI poate fi:

 Anguilla, codul ISO 3166-1 și FIPS 10-4 al acestei țări
 .ai, domeniu de internet de nivel superior (TLD) pentru Anguilla
 Appenzell Intern, canton în Elveția, codul ISO 3166-2:CH
 Air India, codul IATA al acestei companii aeriene
 Inteligență artificială, de la denumirea engleză Artificial Intelligence
 Usturoi, regionalism: Ai
 Amnesty International, organizație neguvernamentală internațională
 Adobe Illustrator, program de grafică vectorială pentru calculator
 Ai, a avea, persoana a doua singular
 Ai!, exclamație care exprimă: durere, spaimă, uimire
 Ai?, exclamație cu sens interogativ: „Te faci că nu înțelegi, ai?”

Acronime de două litere